

Patronyme

 Albert Niemann (1831-1917), ténor allemand
 Albert Niemann (1834-1861), chimiste et pharmacien autrichien
 Albert Niemann (1880-1921), médecin allemand
 Maladie de Niemann-Pick
 Maladie de Niemann-Pick type C
 Brausch Niemann, coureur automobile sud-africain
 Edmund Niemann, musicien américain, pianiste de l'ensemble Steve Reich and Musicians
 Gunda Niemann (née en 1966), patineuse de vitesse allemande
 Hans Niemann (né en 2003), joueur d'échecs américain
 Hans-Joachim Niemann (né en 1941), philosophe allemand
 Johan Niemann, musicien suédois, basse du groupe Therion
 Johann Niemann, militaire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Jeff Niemann (né en 1983), joueur américain de baseball
 Kristian Niemann, musicien suédois, guitariste du groupe Therion
 Norbert Niemann (1961-), écrivain allemand ;
 Sebastian Niemann (né en 1968), réalisateur et scénariste allemand

Patronyme germanique